Hrvatsko narodno kazalište može biti:

 Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu
 Hrvatsko narodno kazalište u Rijeci
 Hrvatsko narodno kazalište u Splitu
 Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku
 Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu